Klimptjärn kan syfta på:
Klimptjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Klimptjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (5,09 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn